Vukovich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Vukovich (1934–2018), deutsch-österreichischer Klinischer Psychologe und Hochschullehrer
 Andreas Vukovich (1871–1957), österreichischer Genossenschaftler, Manager und Politiker (SPÖ)
 Bill Vukovich  (William Vucerovich; 1918–1955), US-amerikanischer Autorennfahrer
 John Vukovich (1947–2007), US-amerikanischer Baseballspieler

Sonstiges:
 Vukovich Peaks, Gebirge im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Vuković